Пётр Игнатенко:
* Игнатенко, Пётр Васильевич (род. 1987) — российский шоссейный велогонщик.
 Игнатенко, Пётр Павлович (1924—1941) — партизан-герой Великой Отечественной войны..